Kanada
Vilna, település Alberta tartományban

 Litvánia
Vilna, Vilnius orosz neve (hivatalosan az 1915 előtti orosz uralom idején)